Tuxen ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Vilde Tuxen (* 1998), norwegische Wasserspringerin
 Christian Tuxen (1837–1903), dänischer Generalmajor und Kriegsminister
 Erik Tuxen (1902–1957), dänischer Dirigent und Bigbandleader
 Helle Tuxen (* 2001), norwegische Wasserspringerin
 Laurits Tuxen (1853–1927), dänischer Bildhauer, Porträt-, Historien- und Landschaftsmaler
 Lorenz Tuxen (1618–1682), dänischer Reitvogt und Vizepräsident am Hofgericht
 Nicoline Tuxen (1847–1931), dänische Stillleben- und Porträtmalerin, Schwester von Laurits T.
 Nils Tuxen (* 1949), dänischer Gitarrist und Musikproduzent

Sonstiges:
 Kap Tuxen, Kap an der Graham-Küste, Grahamland, Antarktika